Loddington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Loddington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Loddington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire